El Torneig de Dubai 2018, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2018 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 24 de febrer de 2018 per la categoria femenina i entre el 26 de febrer i el 3 de març en la masculina, ambdós en el Dubai Duty Free Tennis Stadium de Dubai, Emirats Àrabs Units.

La tennista ucraïnesa Elina Svitolina va guanyar el segon títol consecutiu a Dubai, i també fou el segon de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018